(Okayama, 16 de Fevereiro de 1976), é um ator e cantor japonês.

Biografia 

Iniciou sua carreira como modelo da agência Hillman, de Tóquio. No ano de 1999, fez o teste para o papel da série Kamen Rider que reavivaria a franquia, tendo ganhado o papel e vivido o protagonista Yusuke Godai na série Kamen Rider Kuuga. Posteriormente, devido a seu talento, migrou para o cinema, tendo participado de filmes populares em seu país como Azumi, Shinobi: Heart Under Blade, Sakebi e Yureru, tornando uma estrela de primeiro escalão do cinema japonês do novo milênio.

Em 2005, Odagiri revelou, em entrevista à Revista Pict-Up, que nunca gostou das séries do gênero tokusatsu. Quando perguntado sobre sua atuação em Kamen Rider Kuuga, o ator revelou ter ido ao teste de elenco por obrigação de seu agente. Disse, ainda, ter "um enorme desgosto por séries televisivas de heróis" e que "uma série desse gênero não faz jus ao talento e versatilidade que um ator de verdade deveria ter". Odagiri revelou, ainda, que somente resolveu interpretar o papel principal após o produtor da série, Shigenori Takadera (hoje seu amigo pessoal), ter gostado de sua performance e tê-lo chamado para uma conversa, diante da negativa do ator em ter que realizar certas cenas que o papel demandava e tendo convencido-o de que a série iria ser diferente, mais ousada e mais bem trabalhada que as séries comuns, o que o fez mudar de idéia. Tais declarações geraram severas críticas ao ator por parte de fãs da franquia e do gênero. Posteriormente, em outra entrevista em 2006, Odagiri pediu desculpas aos fãs de Kuuga, referindo que foi mal-interpretado e afirmando ter "se divertido ao atuar na série" e que fez amigos durante as gravações, mas que sente um enorme desprazer em relação ao gênero tokusatsu. Tais declarações foram novamente ratificadas por ele em outra entrevista televisiva em 2014 (fonte: Wikipedia japonesa).

O filme Plastic City foi filmado no Bairro da Liberdade em São Paulo. Nesse filme, Joe interpreta um brasileiro descendente de japoneses.

Odagiri casou-se com a atriz Yuu Kashii, que é exatamente 11 anos mais nova do que ele no 16 de fevereiro de 2008, dia do aniversário de ambos.

Em 20 de abril de 2015, o segundo filho do casal, de 1 ano e 9 dias, faleceu vítima de problemas gastrointestinais.

Filmografia

Filmes

Televisão

Tokusatsu

Prêmios

 Ganhou o Prémio de Melhor Ator no Japanese Academy Awards: por "Retratos do Passado" (2007)
 Ganhou o Prémio de Melhor Ator no Kinema Junpo Awards: por "House of Himiko" (2005)
 Ganhou o Prémio de Melhor Ator no Yokohama Film Festival: por "House of Himiko" (2005)
 Ganhou o Prémio de Melhor Ator Coadjuvante no Nikkan Sports Film Awards: por "Consumido Pelo Ódio" (2004)
 Ganhou o Prémio de Melhor Ator Coadjuvante no Mainichi Film Concours: por "Consumido Pelo Ódio" (2004)
 Ganhou o Prémio de Melhor Ator Coadjuvante no Kinema Junpo Award: por "Consumido Pelo Ódio" (2004)
 Ganhou o Prémio de Melhor Ator Coadjuvante no Japan Academy Awards: por "Consumido Pelo Ódio" (2004)
 Ganhou o Prémio de Melhor Ator Coadjuvante no Blue Ribbon Awards: por "Consumido Pelo Ódio" (2004)
 Ganhou o Prémio de Melhor Ator no Japanese Professional Movie Award: por "Akarui Mirai" (2003)
 Ganhou o Prémio de Melhor Ator Revelação no Japanese Professional Movie Award: por "Azumi" (2003)

Ligações externas 
 

Odagiri, Joe
Cantores do Japão
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei